Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2010 — восемнадцатый розыгрыш турнира. Команды «Подмосковье-2» (Луховицы) и «Шип» (Шадринск) сменились на «Сибирь-2» (Новосибирск) и «Кузбасс» (Кемерово).

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею